Митрополи́т Лео́нтий (в миру — Лавре́нтий Тере́нтьевич Изо́т или Изотов; ) — епископ Древлеправославной старообрядческой церковь Румынии (до 2012 — Русской православной старообрядческой церкви в Румынии); с 27 октября 1996 года — её предстоятель.

Биография 
Родился 23 августа 1966 года в селе Русская Слава, в уезде Тулча в Румынии, в старообрядческой семье. В день его рождения родители избрали ему имя в честь святого, воспоминаемого в тот же день — архидиакона Лаврентия.

Будучи ребёнком, Лаврентий сказал родителям, что поступит в монастырь (с детства он очень часто бывал в Славском Успенском монастыре, помогал инокам, работал, посещал монастырские службы).

По окончании школы, проходил службу в армии, а по возвращении, в 1988 году решил посвятить свою жизнь Богу и стать иноком. Конец 1980-х в Румынии было временем самого жестокого преследования верующих за весь период коммунистической диктатуры и мать предупреждала, что его может ожидать длительное тюремное заключение. Лаврентий был твёрд в своём выборе, к которому пришёл ещё в армии.

В марте 1988 года поступил в Славский Свято-Успенский монастырь, располагавшийся в 4 км от села Слава Русская. В монастыре в те годы было всего 12 насельников, среди которых Лаврентий был самым молодым.

Епископ Славский Леонид (Самуилов), исполнявший обязанности игумена монастыря, взял Лаврентия к себе в послушники, а 21 июля 1988 года, на праздник Казанской Пресвятой Богородицы, поставил Лаврентия во чтецы.

21 июля 1989 года епископ Славский Леонид в женском Славском монастыре в день престольного праздника обители рукоположил его в диаконы.

В 1990 году в самом начале Великого поста, в мужском Славском монастыре диакон Лаврентий принял иноческий постриг с наречением имени Леонтий. После этого новопостриженный архидиакон Леонтий 40 дней находился в затворе, соблюдал строжайший пост и молился двойным правилом.

После того, как будущий владыка Леонтий стал архидиаконом, епископ Славский Леонид покинул монастырь, поручив управление архидиакону Леонтию.

С 1989 по 1996 годы архидиакон Леонтий во время летних каникул обучал крюковому пению и церковному уставу всех желающих. Авторитет молодого архидиакона как знатока церковного пения и церковного устава был столь велик, что учиться к нему приезжали даже старообрядцы других согласий: чада Русской Древлеправославной Церкви и староверы-беспоповцы.

Епископское служение 
На Освященном Соборе в мае 1996 года архидиакон Леонтий был избран, а 24 мая в Брэиле рукоположён во епископа на Браило-Тульчинскую епархию, которая, после преставления в июне 1994 года епископа Никодима, была вдовствующей.

Вскоре преставился митрополит Белокриницкий Тимон, и на Освященном Соборе 24 октября 1996 года епископ Браило-Тульчинский Леонтий был избран митрополитом Белокриницким и всех древлеправославных христиан. 27 октября состоялось его поставление в митрополиты, которое совершили Епископ Молдавский Афанасий, Архиепископ Американский, Австралийский и Канадский Софроний (Липали) и митрополит Московский Алимпий (Гусев).

Одним из первых официальных мероприятий новоизбранного митрополита стала поездка в 1996 году на Всемирный Собор в Белую Криницу.

В апреле 2002 года произошла первая встреча митрополита Леонтия и патриарха Румынского Феоктиста. В 2003 году по благословению патриарха Румынского Феоктиста и митрополита Молдовы и Буковины Даниила (Чоботи) при православной духовной семинарии в Яссах был открыт класс для студентов-старообрядцев.

На соборе 24 октября 2012 года по настоянию митрополита Леонтия было изменено официальное название церкви: РПСЦ Румынии решением собора стала именоваться Древлеправославной старообрядческой церковью Румынии (), что закрепил принятый тогда же устав. Собор, состоявшийся 23 октября 2014 года, внёс изменения в титул Белокриницкого митрополита, поскольку в соответствии с государственным законодательством титул предстоятеля должен содержать название столицы государства; собор утвердил новый титул — «Его Святейшество Высокопреосвященнейший Леонтий, архиепископ Белой Криницы и Бухареста и митрополит всех православных христиан старого обряда повсюду» (Înalpreasfinţia Sa, Înalpreasfinţitul Leonti, arhiepiscop al Fântânii Albe şi al Bucureştilor şi mitropolit al tuturor creştinilor ortodocşi de rit vechi de pretutindeni).

Семья 
 Отец — Терентий Изот (Изотов) Родился в селе Русская Слава с детства помогал при мужском Славском монастыре. Вырастив детей, он в 1989 году поступил в Славский монастырь. Скончался в 1994 году.
 Мать — Екатерина Сампсоновна Родилась в с. Барши, в семье старообрядцев-беспоповцев. Её отец — Сампсон был наставником беспоповцев в селе, но в 1950 году, после посещения соседнего белокриницкого села Новенькое вместе с общиной принял священство Белокриницкой иерархии. Екатерина поступила в послушницы к инокине Алле в женском Славском монастыре (игуменья Поликсения). В монастыре Екатерина пробыла всего несколько лет. Когда в Румынии установилась коммунистическая власть, послушниц удалили из обители и девушка вступила в брак в котором родилось трое детей. Вырастив детей, она поступила в Славский монастырь, где приняла иноческий постриг с именем Евсевия. В 1994 году епископ Молдавский Афанасий просил инокиню Евсевию принять игуменский посох и стать настоятельницей женского Мануйловского монастыря.
 Брат — Артём Терентьевич Вступил в брак со староверкой из села Сарикёй
 Сестра — Парасковия Терентьевна Вступила в брак со старовером из Тулчи

Примечания

Ссылки 
 Митрополит Белокриницкий и всех христиан, в рассеянии сущих, Леонтий (Изот)
 Значимый год в жизни митрополита Леонтия // «Зори», № 11 (171) 2006, стр. 8

Епископы Русской православной старообрядческой церкви в Румынии